Філенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Філенко Володимир Пилипович (*1955) — український політичний діяч.
 Філенко Євген Іванович (*1954) — російський письменник-фантаст.
 Філенко Леонід Іванович (1941—2003) — український архітектор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко